Вилер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вилер, Иоганн (1839—1889) — российский религиозный деятель, проповедник, миссионер, первый председатель Союза русских баптистов.
 Вилер, Митя (род. 1986) — словенский футболист, полузащитник клуба «Марибор» и сборной Словении. См. также 
 Вилер-Утценсторф — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Виллер